I Hrubý Jeseník (Alti Jeseník) (in polacco Jesionik Wysoki o Vysočina, in tedesco Altvatergebirge/Hohes Gesenke, in italiano Alti monti dei frassini) sono un gruppo montuoso che fa parte dei Sudeti Orientali, situato tra la Moravia e la Slesia ceca. Sono la seconda catena montuosa più alta della Repubblica Ceca.

In termini amministrativi, i Hrubý Jeseník appartengono alle regioni di Olomouc e Moravia-Slesia.

Sono delimitati a nord-ovest dai Monti Dorati, a nord e nord-est dai Monti Opawskie, a est e sud-est dai Nízký Jeseník (i Bassi Jeseník) e a ovest e sud-ovest da Hanušovicka vrchovina.

Principali vette dei Hrubý Jeseník 
Ci sono circa 340 vette sui Hrubý Jeseník, di cui 133 superano i 1.000 m di altezza.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Gruppi montuosi della Repubblica Ceca
Montagne dei Sudeti